Александр Бестужев:
 Бестужев, Александр Александрович (1797—1837) — российский писатель, критик, публицист, декабрист.
 Бестужев, Александр Васильевич (1836—1899) — генерал-майор.
 Бестужев, Александр Федосеевич (1761—1810) — просветитель-демократ, отец декабристов Бестужевых.